Примера Дивисьон Чили 1967 () — 35-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1967
Чили
Спорт в Чили в 1967 году